

Geografia
 Amaro – comune italiano in provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia
 Monte Amaro – monte appenninico del Parco Nazionale della Majella
 Amaro – una delle zone dell'Etiopia

Persone
 Augusto Amaro (1911-...) – calciatore portoghese
 Amaro, pseudonimo di Amândio Felipe da Costa Costa – calciatore angolano
 Álvaro Amaro (1953) – politico portoghese
 Bruno Amaro Sousa (1983) – calciatore portoghese
 Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, noto come Bebo Valdés (1918-2013) – pianista, arrangiatore, direttore d'orchestra e compositore cubano
 Gonzalo Sorondo Amaro (1979) – ex calciatore uruguaiano
 Joaquín Amaro (1889-1952) – generale, politico ed editore messicano
 Mariano Amaro (1915-1978) – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Melanie Amaro (1992) – cantante statunitense
 Niurka Montalvo Amaro (1968) – ex lunghista e triplista cubana naturalizzata spagnola
 San Amaro – comune spagnolo nella comunità autonoma della Galizia
 Victor Amaro (1987) – calciatore brasiliano

Altro
 Amaro – sapore, o gusto, fondamentale
 Amaro – tipologia di bevande alcoliche
 Amaro – infuso medicinale che stimola la secrezione gastrica
 Amaro – in enologia, alterazione microbica dei vini vecchi provocata dal batterio (Bacillus amaracrylus)
 Diocesi di Santo Amaro, in latino: Dioecesis Sancti Mauri – sede della Chiesa cattolica in Brasile

Pagine correlate
 Amara
 Amari
 Santo Amaro

Altri progetti